Pięciobój nowoczesny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas igrzysk w dniach 26–29 lipca 1992 w Barcelonie, w Hiszpanii.

Podczas zawodów olimpijskich zmieniono kolejność rozgrywanych konkurencji względem poprzednich igrzysk. Kolejność zawodów była następująca: szermierka, pływanie, strzelanie, bieganie i jeździectwo. Spowodowało to również, że bieg przełajowy był rozgrywany starszą metodą tj. ze startu wspólnego, z punktami przyznawanymi za ich indywidualne czasy. Zmiany w formacie były próbami podjętymi przez Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM), aby wprowadzić więcej dramatyzmu do sportu i sprawić, by był bardziej atrakcyjny dla mediów, zwłaszcza telewizji. Było to konieczne, ponieważ MKOl groził usunięciem pięcioboju nowoczesnego z programu olimpijskiego, zarówno dlatego, że nie był popularny w telewizji, jak i dlatego, że była to dyscyplina olimpijska z najmniejszą liczbą uczestniczących krajów. Kolejną zmianą był rodzaj pistoletu w konkurencji strzelectwa, tj. wcześniej używano pistoletu szybkostrzelnego, 20 strzałów z 50 metrów, zaś od 1992 roku zmieniono go na pistolet pneumatyczny i 20 strzałów z odległości 10 metrów, nie zmieniając maks. liczby 200 punktów możliwych do zdobycia.

Zawody 
 Szermierka – 26 lipca, Palau de la Metal·lúrgia
 pływanie – 27 lipca, Piscines Bernat Picornell
 Strzelectwo – 27 lipca, Camp de Tir Olímpic de Mollet
 Bieg przełajowy – 28 lipca, Circuit de Cros
 Jeździectwo (Skoki przez przeszkody) – 29 lipca, Reial Club de Polo de Barcelona

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Indywidualnie

Drużynowo

Przypisy

Bibliografia 
 

1992
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1992